Francisco León nació en Tenerife el 25 de enero de 1970. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna. Ha sido lector de español en la Universidad de la Bretaña Francesa Occidental (2000-2001).

Fue fundador y codirector entre 1993 y 1994 de la revista Paradiso. Dirigió las revistas literarias Can Mayor (Tenerife, 20 números) y Vulcane (Tenerife, 13 números), y fundó en el año 2004, junto a otros amigos, la revista Piedra y Cielo (Tenerife, 4 números), de la cual es secretario de redacción.

Ha publicado seis libros de poesía hasta la fecha: Cartografía,  8 Pajazzadas para Salomé, (libro infantil en colaboración con el músico Nino Díaz y el pintor Pedro Tayó), Tiempo entero, Ábaco, una recopilación de sus diarios, Terraria (libro con el que obtuvo el I Premio Internacional Màrius Sampere) y Dos mundos. Fue editor literario de las antologías de poesía La otra joven poesía española (2003) y El sueño de las islas (2003).

Su obra ha sido incluida en antologías como Paradiso. Siete poetas (1994), Poesía pasión. Doce jóvenes poetas españoles (2004) y Campo abierto. Antología del poema en prosa 1990-2005 (2005).

Pertenece desde hace once años al Taller de Traducción Literaria de la Universidad de La Laguna.

Poemas suyos han sido traducidos al francés, al holandés y al griego.

Obra 
Cartografía (1999), poesía
8 Pajazzadas para Salomé (1999), poesía. En colaboración con el músico Nino Díaz y el pintor Pedro Tayó.
Tiempo entero (2002), poesía
Ábaco (2005), diario
Terraria (2006), poesía
Dos mundos (2007), poesía
Carta para una señorita griega (2009), libro de viajes
Aspectos de una revelación (2011), poesía
Heracles loco y otros poemas (2012), poesía
Instante en Lucio Fontana (2015), relatos

Galardones 
Premio de Poesía Emeterio Gutiérrez Albelo (1998)
Premio Internacional de Poesía Màrius Sampere (2005)
Premio de Poesía Pedro García Cabrera (2009)

Antologías 
Paradiso. Siete poetas, Ediciones Syntaxis (1994), realizada por Andrés Sánchez Robayna.
La otra joven poesía española, Igitur (2003), realizada por Francisco León y Alejandro Krawietz.
Poesía pasión. Doce jóvenes poetas españoles (2004) realizada por Eduardo Moga.
Campo abierto. Antología del poema en prosa 1990-2005, Ediciones DVD (2005), realizada por Marta Agudo y Carlos Jiménez Arribas.

Escritores de España del siglo XX
Escritores de España del siglo XXI
Escritores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Poetas de España del siglo XX
Poetas de España del siglo XXI
Poetas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Tinerfeños
Escritores en español del siglo XX
Escritores en español del siglo XXI